2 miejscowości w Polsce: 
 Ruszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec 
 Ruszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Łabunie

Zobacz też: Ruszów-Kolonia